Datschnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Datschnoje (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 in der Oblast Kaliningrad:
 Datschnoje, untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk (Neu Lindenau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Datschnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk (Birkenberg, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Datschnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Alt Lappönen, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Datschnoje (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Datschnoje (Nordossetien-Alanien), Dorf in der Republik Nordossetien-Alanien
 Datschnoje (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Datschnoje (Pskow), Siedlung in der Oblast Pskow
 Datschnoje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin
 Datschnoje (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan